Ilari Äijälä (né en 1986), joueur finlandais de football ;
  (né en 1988), joueur finlandais de football ;
  (né en 1958), musicien et poète finlandais .